Rue de Londres est le nom porté par plusieurs voies dans les villes suivantes :

Rue de Londres à Bruxelles
 Rue de Londres à Liège

Rue de Londres, à Maisons-Alfort
 rue de Londres, au Touquet-Paris-Plage
 Rue de Londres, à Mouvaux
 Rue de Londres, à Paris
 Rue de Londres, à Strasbourg

Londres Rue